Ралли Марокко 1973 года (официально 16th Rally of Morocco) — пятый этап чемпионата мира по ралли 1973 года и 16-й Ралли Марокко в истории, проходивший с 8 по 13 мая на территории Марокко, между двумя крупными городами - Рабатом и Касабланкой. Этап проходил на смешанном покрытии, сочетающем как гравийные участки, так и асфальтированные. Общая протяженность спецучастков была свыше 1200 км.

Первая победа на чемпионате мира француза Бернара Дарниша, который был лидером от первого до последнего спецустка, и первый подиум его соотечественника Боба Нейре, который дважды побеждал на Ралли Марокко до создания чемпионата мира по ралли (1969,1970). После пропуска кенийского этапа на верхнюю ступень пьедестала вернулась команда Alpine Renault, а их основными конкурентами выступили пилоты Citroën.

Клодин Тротмэнн (Буше) стала первой женщиной-пилотом, которая смогла финишировать в первой десятке на чемпионате мира и набрала одно очко для команды Peugeot.

Результаты

Турнирная таблица 

* Из топ-10 по итогам гонки только Дарниш и Бочничек не получили штрафного времени. У Боба Нейре была начислена 1 минута штрафа, а штрафы пилотов с 4 по 10 места превышали 10 минут, что несколько изменило порядок итоговых мест. Например, без штрафа в 28 минут Жан-Пьер Николя занял бы третью позицию, а Терье и Дешазу (штраф - 1:03:00) поменялись местами.

Сходы 
Неполный список

Спецучастки 
Количество выигранных спецучастков:

Положение в чемпионате 
Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

1973 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 1973 году